Falckenhagen ist der Name von

 Adam Falckenhagen (1697–1754), Lautenist und Komponist in Weißenfels und Bayreuth
 Johann Friedrich Falckenhagen (1752–1823), Orgelbauer in Berlin

Siehe auch
 Falkenhagen